Avezac désigne deux communes françaises :
 ancienne commune du Tarn, aujourd'hui Lacougotte-Cadoul
 Avezac-Prat-Lahitte, dans les Hautes-Pyrénées